Les  constituent une super-famille éteinte d'amphibiens temnospondyles, comportant les familles des Brachyopidae et des Chigutisauridae. Ils comportent entre autres les genres Siderops et Koolasuchus.

Datation 
Selon Fossilworks, les Brachyopoidea ont vécu au Trias et au Jurassique.

Description

Cladogramme

Notes et références

Références taxinomiques 

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Tétrapode du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1885
Stereospondyli